Henri Potez – konstruktor lotniczy
 Potez – wytwórnia lotnicza "Avions Henri Potez"
 Potez XV – samolot
 Potez XXV – samolot
 Potez 63 – samolot